Osoby o tym nazwisku:
 António Victorino de Almeida – portugalski kompozytor
 Beto Almeida – brazylijski trener piłkarski
 Francisco António de Almeida – portugalski kompozytor
 Gerald Almeida – rzymskokatolicki duchowny
 Hugo Almeida – portugalski piłkarz
 Ivan Almeida – koszykarz z Republiki Zielonego Przylądka
 J. Almeida – portugalski rugbysta

Inne:
 Almeida – villa w Portugalii
 Almeida – miasto w Kolumbii
 (17040) Almeida – planetoida z pasa głównego asteroid